Damernas 100 meter frisim vid världsmästerskapen i kortbanesimning 2022 avgjordes den 14 och 15 december 2022 i Melbourne Sports and Aquatic Centre i Melbourne i Australien.

Guldet togs av australiska Emma McKeon efter ett lopp på 50,77 sekunder, vilket blev ett nytt mästerskapsrekord. Silvret togs av hongkongska Siobhan Haughey och bronset togs av nederländska Marrit Steenbergen.

Rekord
Inför tävlingens start fanns följande världs- och mästerskapsrekord:

Följande nya rekord noterades under mästerskapet:

Resultat

Försöksheat
Försöksheaten startade den 14 december klockan 11:41.

Semifinaler
Semifinalerna startade den 14 december klockan 19:57.

Final
Finalen startade den 15 december klockan 19:42.

Referenser

Världsmästerskapen i kortbanesimning 2022